bun (schip) — compartiment in een vissersschip
 Bun (Hautes-Pyrénées) — gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées
 Blood urea nitrogen (BUN) — een bloedtest waarmee onder andere de nierwerking getest kan worden
 Boeddhistische Unie Nederland (BUN) — een organisatie van boeddhistische centra in Nederland
 Bun Bun Indah — een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië

Personen 
 Bun B (Bernard Freeman, 1973) — een Amerikaanse rapper
 Jeu van Bun — een Nederlandse voetballer
 Cel Bun is Roemeens voor de Goede, zie:
 Pătrașcu cel Bun — de Prins van Wallachije
 Alexandru cel Bun (doorverwijspagina)